Lutherkirche est le nom de plusieurs églises protestantes, entre autres :

En Allemagne  

Lutherkirche (Wiesbaden)

En Autriche

En Pologne

En Roumanie

En Ukraine

Voir aussi 
Un grand nombre d'églises protestantes portent aussi le nom plus complet : Martin-Luther-Kirche, par exemple :
  à Berlin-Neukölln
  à Hainburg an der Donau en Autriche